

Codici 
 VER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Heriberto Jara di Veracruz (Messico)
 ver – codice ISO 639-3 della lingua mom jango
 VER – codice ISO 3166-2:MX dello stato di Veracruz (Messico)

Geografia 
Francia
 Ver – comune della Manica
 Ver-lès-Chartres – comune dell'Eure-et-Loir
 Ver-sur-Launette – comune dell'Oise
 Ver-sur-Mer – comune del Calvados

Persone 
 Fabián Ver (1920-1998) – generale filippino